Il singolare del torneo di tennis Guangzhou Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Richard Matuszewski 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Christian Saceanu (primo turno)
 Richard Matuszewski (finale)
 Greg Rusedski (secondo turno)
 Assente

 Nicklas Utgren (secondo turno)
 Dirk Dier (secondo turno)
 Daniel Marco (quarti di finale)
 Roger Smith (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guangzhou Challenger 1992